Појам Гурјевск може да се односи на:
 Гурјевск (Калињинградска област),
 Гурјевск (Кемеровска област),